Break-In kann bedeuten:

 Eröffnungsstoß einer Partie beim Billard, siehe Break (Billard)
 Verbandszeitschrift der Funkamateure Neuseelands, siehe New Zealand Association of Radio Transmitters#Geschichte
 Zwischenruf beim Amateurfunk, siehe QSK